

Geografia

Goodman – città della Contea di Holmes, Mississippi
Goodman – città della Contea di McDonald, Missouri
Goodman – città della Contea di Marinette, Wisconsin

Persone
Abraham Goodman, noto come Abby Mann – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Anna Goodman – ex sciatrice alpina canadese 
Benny Goodman – clarinettista, compositore e direttore d'orchestra statunitense
Carol Goodman – scrittrice statunitense
David A. Goodman, propr. David Avram Goodman – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Dody Goodman, propr. Dolores Goodman – attrice statunitense
George Ernest Goodman, noto anche come Randy o Benny Goodman – militare e aviatore britannico
George Goodman Simpson – militare e aviatore britannico
Hazelle Goodman – attrice trinidadiana
Henry Goodman – attore britannico
Jerry Goodman – violinista statunitense
John Goodman – attore e doppiatore statunitense
John B. Goodman – scenografo statunitense
Jon Goodman – ex calciatore irlandese
Magnus Goodman – hockeista su ghiaccio canadese
Malliciah Goodman – giocatore di football americano statunitense
Martin Goodman – editore statunitense
Miles Goodman – compositore statunitense
Nelson Goodman – filosofo statunitense
Roy Goodman – violinista e direttore d'orchestra britannico
Scott Goodman – ex nuotatore australiano
Steve Goodman – cantante statunitense

Altro
4239 Goodman – asteroide della fascia principale
Goodman – cortometraggio del 2016 diretto da Alexandru Mihail
Saul Goodman – personaggio della serie televisiva Breaking Bad e protagonista delle serie Better Call Saul